Алкет (, Alketas, ) може да се отнася за:

Крале на Древна Македония и Епир:

 Алкет I, цар на Древна Македония 574/3–545/4 н.е.
 Алкет II, цар на Древна Македония 454-448 пр.н.е.
 Алкет I, цар на Молосите и на Епир 390, 385-370 пр.н.е.
 Алкет II, цар на Епир 313-306 пр.н.е.

Други:

 Алкет, древен автор, пише за жертвопреношенията в Делфи
 Алкет (диадох) († 319 пр.н.е.), генерал на Александър Велики